Jones County je název několika okresů ve Spojených státech amerických:
 Jones County (Georgie) – okres státu Georgie
 Jones County (Iowa) – okres státu Iowa
 Jones County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Jones County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Jones County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Jones County (Texas) – okres státu Texas